Марія Кириленко була чинною чемпіонкою,, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі її перемогла Катерина Макарова.

Яніна Вікмаєр виграла свій перший титул у кар'єрі, у фіналі перемігши Катерину Макарову з рахунком 7–5, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Main Draw 
Qualifying Draw 

жінки, одиночний розряд
Estoril Open